Paul Geisler ist der Name folgender Personen:

* Paul Geisler (Komponist) (1856–1919), deutscher Dirigent und Komponist
 Paul Geisler (Politiker) (1895–1971), deutscher Politiker (KPD, SED)

Siehe auch:
 Paul Geissler